Červená nad Vltavou může znamenat:

 Červená nad Vltavou (zaniklá vesnice) – původní vesnice, která zanikla v roce 1960 po vybudování orlické přehrady
 Červená (Jetětice) – část obce Jetětice, pod kterou spadají osady Jetětické Samoty, Truhlařov, Pazderna, Kopanický, hájovna Habr a několik chatových osad a rekreačních areálů
 Červená nad Vltavou (nádraží) – železniční stanice ležící na železniční trati Tábor–Ražice v jetětické místní části Červená
 Červená II. – část katastrálního území Vůsí (část obce Květov), kde se nachází kostel svatého Bartoloměje, který byl jako jediný z celé původní vesnice přenesen nad úroveň zátopové čáry